

Sigle
Tractor Mother Regulation (Regulation (EU) No 167/2013)
Tomografia a risonanza magnetica
Triple Modular Redundancy
 TeleMonteRosa, emittente televisiva locale
Pizza

Codici 
 tmr – codice ISO 639-3 della lingua talmudic aramaic